Ла́удруп () — датская фамилия.

Известные носители:
 Лаудруп, Андреас (род. 1990) — датский футболист, полузащитник.
 Лаудруп, Бриан (род. 1969) — датский футболист (полузащитник, нападающий), младший брат Микаэля Лаудрупа.
 Лаудруп, Мадс (род. 1989) — датский футболист, полузащитник.
 Лаудруп, Микаэль (род. 1964) — датский футболист (полузащитник), тренер.
 Лаудруп, Финн (род. 1945) — датский футболист и тренер.